Bierhorst ist der Familienname von:

 John Bierhorst
 Rüdiger Bierhorst